Крусибл је појам са више значења:

 Крусибл театар, позориште где се одиграва светско првенство у снукеру;
 Крусибл (Пенсилванија),  насељено место у америчкој савезној држави Пенсилванија.